Keitele kan avse:

Keitele – en kommun i landskapet Norra Savolax i Finland
Keitele (sjö) – en sjö i Norra Savolax
Sjön Keitele – en målning av Akseli Gallen-Kallela från 1905